Лорман может означать:

 Лорман, Эрнст Бернард
 Лорман (лунный кратер)

См. также 
 Обсерватория института Лормана